Sinomastodon ("mastodonte chino") es un género extinto de proboscídeos de la familia Gomphotheriidae que habitaron entre el Mioceno superior y el Pleistoceno inferior en algunos países del sureste asiático como China, Japón y Sondalandia (Indonesia).

Este animal era muy parecido a los elefantes actuales, con un tamaño que oscilaba entre los 3,6 y 5,3 metros. Se conocen varios ejemplares chinos, de los cuales el más conocido es el S. hanjiangensis del Mioceno superior y el Plioceno inferior sobre la provincia de Shanxi. Se le conoce a partir del esqueleto incompleto de un ejemplar adulto de 5,3 metros, el cual incluía dientes, maxilares, colmillos, y otros materiales. La especie japonesa S. sendaicus, descrita en 1924 a partir de partes de dentición halladas en yacimientos del Plioceno, ha sido clasificada dentro del género, así como la especie S. bumiajuensis (antiguamente Tetralophodon) del Plioceno Superior de la isla de Java.

Filogenia
Cladograma de acuerdo con el análisis de Mothé et al., 2016:

Referencias

Bibliografía 
 

Gomphotheriidae
Géneros de mamíferos
Mamíferos del Mioceno
Mamíferos del Plioceno
Mamíferos del Pleistoceno
Mamíferos extintos de Asia
Animales extintos descritos en 1986